A Neszubanebdzsed (nỉ-sw-b3-nb-ḏd.t; „Banebdzsedhez tartozó”; görögösen Szmendész) ókori egyiptomi név. Ismert viselői:

 I. Neszubanebdzsed, a XXI. dinasztia fáraója
 II. Neszubanebdzsed, Ámon thébai főpapja a XXI. dinasztia idején
 III. Neszubanebdzsed, Ámon thébai főpapja a XXII. dinasztia idején
 Neszubanebdzsed, Nahtnebef fáraó testvérének, Merithapinak a férje

Források

Ókori egyiptomi nevek